Schlacht um Mogadischu steht für:

 Schlacht von Mogadischu, 1993
 Gefechte in Mogadischu seit 2010